Аркос-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 39,5 км². Население — 107 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки